Перса́кис () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Персакис, Иоаннис (1877—1943) — греческий легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1896 года.
 Персакис, Петрос (1879—1952) — греческий гимнаст, дважды призёр летних Олимпийских игр 1896 года.